Сан Лорензо Аксокоманитла има више значења:

 Општина Сан Лорензо Аксокоманитла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Лорензо Аксокоманитла (Сан Лорензо Аксокоманитла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику